Irresistible (engl. ‚unwiderstehlich‘) steht für:

 den Originaltitel eines australischen Filmdramas, siehe Unwiderstehlich
 Irresistible – Unwiderstehlich, einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2020
 einen Top-10-Hit aus dem Jahre 1986 von Stéphanie von Monaco
 mehrere britische Kriegsschiffe, siehe HMS Irresistible
 ein griechisches Raddampfschiff, siehe Akatamachitos